Kasteelgoed (Oostwinkel)
 Kasteelgoed (Pittem)